Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Kost – polski lekarz i polityk
 Bernd Kost – niemiecki gitarzysta thrash metalowy
 Gabriel Kost – polski inżynier, profesor

Osoby o tym imieniu:
 Kost Pankiwskyj – ukraiński polityk, adwokat i działacz charytatywny